Sphaeronaema är ett släkte av svampar. Sphaeronaema ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Sphaeronaema